Die Umaghlessi Liga 2005/06 war die 17. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Sioni Bolnissi wurde zum ersten Mal georgischer Meister.

Modus 
Die 16 Vereine spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die letzten beiden Vereine stiegen direkt ab, die Teams auf den Plätzen Dreizehn und Vierzehn mussten je ein Relegationsspiel gegen den Dritten bzw. Fünften der Pirveli Liga austragen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation

Weblinks 
 Saison 2005/06 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06